Dora poznaje świat (ang. Dora the Explorer, 2000-2014) – amerykański serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 11 lipca 2008 roku w stacji telewizyjnej Nickelodeon. Od 2 listopada 2009 roku był emitowany na kanale muzycznym VH1 Polska. 5 marca 2010 roku serial miał premierę w TVP1.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska − START INTERNATIONAL POLSKAReżyseria: Elżbieta Kopocińska-BednarekDialogi polskie: 
 Katarzyna Wojsz (odc. 1-72, 98-99)
 Piotr Radziwiłowicz (odc. 97, 101, S3, S9)
Dźwięk i montaż:
 Janusz Tokarzewski (odc. 10-20, 25-34, 36-39),
 Hanna Makowska (odc. 2-9, 21-24),
 Sławomir Czwórnóg (odc. 97, 101, S9),
 Kamil Pudlik (odc. 1, 40-50, 54-56, 59-63)
Kierownictwo produkcji: 
 Anna Kuszewska (odc. 1-72, 97-99, 101),
 Elżbieta Araszkiewicz (odc. S3, S9)
Nadzór merytoryczny:
 Aleksandra Dobrowolska,
 Katarzyna Dryńska (odc. 51, 97, 101, S3, S9)Wystąpili:
 Aleksandra Radwan − Dora
 Stanisław Pieszak − Butek (odc. 1-72, 98-99)
 Jan Rotowski – Butek (odc. 97, 101, S3, S9)
 Maciej Falana − Butek (odc. 134-167)
W pozostałych rolach:
 Alicja Świtlak − Plecak
 Grzegorz Drojewski – Mapa
 Wojciech Paszkowski − Gderliwy Troll
 Krzysztof Bednarek − Blue
 Wit Apostolakis-Gluziński  − Benek
 Agnieszka Kunikowska − Wielka czerwona kura (odc. 1)
 Jakub Szydłowski −
 Rabuś,
 Krokodyl (odc. 1)
 Magda Kusa - Królik (odc. 134)
 Joanna Pach – Mała czerwona rybka
 Kajetan Lewandowski – Diego
 Małgorzata Szymańska − Jessica/Czarownica (odc. 163)
 Wojciech Paszkowski – Leon
 Stasio Kilian
 Julia Chatys
 Anna Gajewska
 Elżbieta Kopocińska-Bednarek
 Maciej Dybowski
 Mateusz Ceran
i inni

Lektor: Tomasz Kozłowicz

W innych językach

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2015